Unió Esportiva Sant Andreu – hiszpański klub piłkarski mający siedzibę w Sant Andreu dzielnicy Barcelony w północno-wschodniej Hiszpanii, we wspólnocie autonomicznej Katalonia. Został utworzony w 1909 roku, jako Club de Futbol Andreuenc. Obecnie występuje w Tercera División.

Historia 
 1909 - został założony jako Club de Futbol Andreuenc. 
 1925 - zmienił nazwę na Unió Esportiva Sant Andreu.
 1940 - zmienił nazwę na Club Deportivo San Andrés.
 1979 - zmienił nazwę na Unión Deportiva San Andrés.
 1980 - zmienił nazwę na Unió Esportiva Sant Andreu.

Stadion 
Klub rozgrywa swoje mecze domowe na stadionie Camp Municipal Narcís Sala w Sant Andreu dzielnicy Barcelony, który może pomieścić 6.563 widzów.

Sezony 

 11 sezonów w Segunda División
 19 sezonów w Segunda División B
 20 sezonów w Tercera División (jako 3. poziom)
 23 sezony w Tercera División (jako 4. poziom)
 8 sezonów w Categorías Regionales

Sukcesy 
 mistrzostwo Segunda División B: 1991/92, 2009/10.
 mistrzostwo Tercera División (3. poziom): 1949/50, 1957/58 i 1968/69.
 mistrzostwo Tercera División (4. poziom): 1984/85 i 1989/90.
 mistrzostwo División Regionales (4. poziom): 1946/47.
 mistrzostwo Primera Catalana (5. poziom): 1999/00.
 Copa Catalunya (Puchar Katalonii): 2008/09 i 2018/19.
 Copa Federación (Puchar Hiszpańskiego Związku Piłki Nożnej): 2012/13.

Byli piłkarze 
 Ramón María Calderé
 Manuel Lanzarote
 Luso Delgado
 José Miguel Morales
 Lorne Campbell
 Ildefons Lima

Byli trenerzy 
 Domènec Balmanya
 César Rodríguez
 Jiří Sobotka

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu
 

Kluby piłkarskie w Barcelonie
Kluby piłkarskie założone w 1909
Piłka nożna w Katalonii